Oliver Twist
Oliver Twist - filme de 1922, produzido por Sol Lesser e estrelado por Jackie Coogan. 
Oliver Twist (1948) - filme de 1948, dirigido por David Lean
Oliver Twist (2005) - um filme de 2005, dirigido por Roman Polanski

Desambiguação